Garnberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Garnberg (Künzelsau), Ortsteil der Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Garnberg (Gemeinden Hollenstein, Opponitz), Katastralgemeinde und Ortschaft von Hollenstein an der Ybbs mit Ortsteilen in Opponitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich